Tenasserim, que le régime birman actuel écrit Tanintharyi, peut désigner :
 la région de Tenasserim ou de Tanintharyi, une région du Sud-Est de la Birmanie constituant une  entre la mer d'Andaman à l'ouest et la Thaïlande à l'est ;
 la chaîne Tenasserim, une chaîne de montagnes et de collines de Birmanie, de Malaisie et de Thaïlande constituant le principal relief de la péninsule Malaise ;
 l'île Tenasserim, une île de Birmanie appartenant aux îles Mergui, dans la mer d'Andaman ;
 le  ou Tanintharyi, un fleuve de Birmanie.